Gruzino – centro abitato russo dell'oblast' di Leningrado
 Gruzino – centro abitato russo dell'oblast' di Novgorod